Clay kan syfta på:

 Clay (namn) – ett engelskt för- och efternamn samt personer med namnet

Geografi

USA
 Clay, Kentucky – en ort i Webster County, Kentucky
 Clay, West Virginia – en ort i Clay County i delstaten West Virginia

Se även 
 Clay City – flera
 Clay County – flera